По́лька:
 «Полька» — быстрый танец.
 Полька — женщина польской национальности.
 «Полька» — тип стрижки.
 Полька — (разг.) планировка 9-этажных панельных домов.

Гидроним 
 Полька — река в России, приток Истьи, протекает в Рязанской области, Тамбовской области.
 Полька — река в Российской Федерации, приток Кыс-Егана, протекает в Ханты-Мансийском АО.